Фахи́д Бен Хальфалла́ (; 9 октября 1982, Перон, Франция) — тунисский футболист, полузащитник австралийского клуба «Нунавейдинг Сити».

Карьера

Клубная 
Фахид Бен Хальфалла — воспитанник футбольного клуба «Амьен». Дебютировал в команде 28 июля 2001 года в матче Лиги 2 против «Бове-Уазы».
В матче с «Каном», состоявшемся 29 августа того же года, вингер забил первые 2 гола за «Амьен».
Бен Хальфалла выступал за команду до окончания сезона 2004/05 и провёл в Лиге 2 82 матча, в которых забил 4 гола.

Летом 2005 года вингер перешёл в «Лаваль». Впервые сыграл за новую команду 29 июля 2005 года в матче против «Истра».
Первый гол за «Лаваль» забил 16 августа того же года в ворота «Гёньона».
По итогам сезона 2005/06 «Лаваль» выбыл из Лиги 2. Отыграв ещё один сезон за команду, Фахид Бен Хальфалла перешёл в «Анже».

Первый матч за команду провёл 27 июля 2007 года, последний — 8 августа 2008. Всего в составе «Анже» 35 матчей и забил 5 голов.

Следующим клубом в карьере вингера стал «Кан». Бен Хальфалла дебютировал в Лиге 1 16 августа 2008 года в матче с «Валансьеном», заменив на 64-й минуте встречи Хуана Элучанса.
14 сентября 2008 года поразил ворота Жоди Вивьяни из «Сент-Этьена», забив таким образом свой первый гол в высшем дивизионе Франции.
По итогам сезона «Кан» занял 18-е место в чемпионате и покинул Лигу 1. Бен Хальфалла же продолжил выступления в этом дивизионе, став игроком «Валансьена».

За «Валансьен» впервые сыграл 8 августа 2009 года в матче чемпионата с «Нанси».
В матче 6-го тура против «Сошо» забил первый гол за свою новую команду и сделал голевую передачу на Грегори Пюжоля, что помогло «Валансьену» одержать выездную победу со счётом 5:2.

В начале следующего сезона Бен Хальфалла перешёл в «Бордо». Дебютировал в 4-м туре против марсельского «Олимпика».

В сборной 
С 2008 по 2011 год Фахид Бен Хальфалла сыграл 17 матчей за сборную Туниса. В отборочном цикле к чемпионату мира 2010 вингер провёл 6 матчей и забил 1 гол (в ворота сборной Сейшельских Островов 11 октября 2008 года).

Достижения 
 «Бордо»
 Обладатель Кубка Франции (1): 2012/13

Клубная статистика

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте Профессиональной футбольной лиги Франции
 
 
 
 
 

Футболисты Туниса
Игроки сборной Туниса по футболу
Игроки ФК «Амьен»
Игроки ФК «Лаваль»
Игроки ФК «Анже»
Игроки ФК «Кан»
Игроки ФК «Валансьен»
Игроки ФК «Бордо»
Игроки ФК «Труа»
Игроки ФК «Мельбурн Виктори»
Игроки ФК «Брисбен Роар»